Imię Yuandi nosiło kilku chińskich władców:

 Yuandi – cesarz Chin z dynastii Han, panujący w latach 48-33 p.n.e.
Yuandi – imię pośmiertne Cao Huana z państwa Wei (260-265)
 Yuandi – cesarz Chin z dynastii Jin, panujący w latach 317-322
 Yuandi – władca państwa Ming w okresie Dynastii Południowych i Północnych (409-423)
 Yuandi – władca państwa Liang w okresie Dynastii Południowych i Północnych (552-555)